Pinezići (Krk), een plaats in de Kroatische gemeente Krk
 Pinezići (Marčana), een plaats in de Kroatische gemeente Marčana